Zelovo je lahko:
 Zelovo, Muć (Hrvaška)
 Zelovo, Sinj (Hrvaška)